Jens Müller ist ein deutscher Medien- und Wirtschaftswissenschaftler, der in der Unternehmensplanung des ZDF sowie als Dozent an der Hamburg Media School tätig ist.

Leben 
Jens Müller studierte an der Universität Dortmund Journalistik und führte dort auch sein ursprüngliches Nebenfach Volkswirtschaftslehre als zweites Hauptstudium zu Ende. Anschließend absolvierte er ein Volontariat beim ZDF. Er promovierte am Lehrstuhl Wirtschaftspolitik, wo er als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Medienmanagement forschte. Anschließend wechselte er in die ZDF-Unternehmensplanung, in der er bis heute noch arbeitet. Parallel dazu führte er seine Tätigkeit als Dozent unter anderem an der International School of Management in Dortmund und an einer Hochschule in Wiesbaden sowie an anderen Hochschulen fort. An der 2000 gegründeten, privaten Fachhochschule BiTS in Iserlohn entwickelte er den Studiengang Medienmanagement und erhielt 2002 eine Professur. In den folgenden Jahren leitete er als Dekan den Fachbereich Medien und war Studiengangsleiter für Medienmanagement, dessen Nachfolge-Studiengang Communication & Media Management und begleitete die Entwicklung des Bachelorprogramms Sport & Event Management sowie einiger Masterstudiengänge.

Jens Müller war Mitbegründer des an die BiTS angegliederten ime institut, zu dessen Aufgaben die Forschung und Beratung im Bereich der interaktiven Medien gehörte. Außerdem war er geschäftsführender Gesellschafter des Instituts für TV-Management in Hannover und Beiratsmitglied des Fachmagazins MedienWirtschaft.

In der ZDF Unternehmensplanung beschäftigt sich Jens Müller mit Nachhaltigkeitsmanagement und Nachhaltigkeitsreporting. Er ist Mitglied der Sustainability Working Group der Operating Eurovision and Euroradio (EBU). In der Lehre der Hamburg Media School (HMS) ist er in den MBA- und EMBA-Programmen "Digital- und Medienmanagement" mit den Fächern "Management & Marketing", "Social Media" und "Sustainability in the Media Industry" vertreten.

Schriften  
Dissertation
 Diversifikation und Reputation: Transferprozesse und Wettbewerbswirkungen. Wiesbaden 1996.

Artikel und Aufsätze
 Unfriendly Takeovers: Motive, Formen, Wirkungen. (= Dortmunder Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftspolitik. Nr. 40). Dortmund 1990.
 mit H. Berg: Unfriendly Takeovers. Ursachen, Formen und Wettbewerbswirkungen. In: Das Wirtschaftsstudium. 19. Jg., H. 11, 1990, S. 647–652.
 mit H. Berg: La regione automobilistica di Hannover: esigenze e strategie di adattamento. In: F. Angelo (Hrsg.): Le regioni eur op  e d ell’auto. Mailand 1995, S. 46–130.
 mit H. Berg: Auf der Suche nach den Wettbewerbsvorteilen konglomerater Diversifizierung: Zur Transformation der Daimler-Benz AG vom Automobilproduzenten zum integrierten Technologiekonzern. In: Hamburger Jahrbuch für Wirtschafts- und  Gesellschaftspolitik. 40. Jg., 1995, S. 367–390.
 mit H. Berg: Kriterien der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen: Die Chrysler Corporation zwischen Triumph und Krise. (= Dortmunder Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftspolitik. Nr. 80). Dortmund 1996.
 mit H. Gischer: Zur Deregulierung öffentlicher Versorgungsnetze: Das Beispiel der Gaswirtschaft. (= Dortmunder Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftspolitik. Nr. 83). Dortmund 1997.
 mit H. Berg: Advantage Boeing: Der Zusammenschluss Boeing/McDonnell Douglas und seine Konsequenzen für die Wettbewerbsposition von Airbus Industrie. In: List Forum für Wirtschafts- und Finanzpolitik. Band 23, H. 1, 1997, S. 1–9.
 mit H. Berg: Kriterien der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. In: J. Kruse (Hrsg.): Wettbewerbspolitik im Spannungsfeld nationaler und internationaler  Kartellrechtsordnungen. Festschrift für Ingo Schmidt zum 65. Geburtstag. Baden-Baden 1997, S. 209–230.
 Wettbewerb im Telekommunikationssektor: Strukturen-Verhalten-Ergebnisse. (= Dortmunder Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftspolitik. Nr. 85). Dortmund 1997.
 Kultursponsoring ein theoretisches Konzept. In: T. Heinze (Hrsg.): Reader: Kulturförderung/Kulturfinanzierung: Sponsoring – Fundraising – Public-Private-Partnership. Fern-Universität-Gesamthochschule in Hagen, 1998, S. 13–34.
 mit H. Gischer: Öffentliches Interesse versus private Eigentumsrechte – Wettbewerbsprobleme in der Gaswirtschaft. In: Zeitschrift für Wirtschaftspolitik. 47. Jg., H. 2, 1998, S. 202–219.
 mit H. Berg: Managementqualität und Marktführerschaft. In: L. Lachnit, C. Lange, M. Palloks (Hrsg.): Zukunftsfähiges Controlling: Konzeptionen, Umsetzungen,  Praxiserfahrungen. Prof. Dr. Thomas Reichmann zum 60. Geburtstag. München 1998, S. 481–498.
 mit A. Rott: Marktanteile als Erfolgsindikatoren auf dem Fernsehmarkt. (= Dortmunder Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftspolitik. Nr. 93). Dortmund 1999.
 mit A. Rott: Bertelsmann und BWL oder Quo vadis VOX? In: Funk Korrespondenz. 48. Jg., Nr. 8, 2000, S. 14–15.
 Markenmanagement im Fernsehen – Ein Beispiel aus dem ZDF. In: Medienwirtschaft. 1. Jg., Nr. 2, 2004, S. 86–93.
 mit Th. Burgartz: Event Controlling – Eine kaufmännische Perspektive kreativer Prozesse. In: Controlling. 17. Jahrgang, H. 10, 2005, S. 597–602.
 mit Th. Burgartz: Controlling von Events – Event-Prozess und Event-Check. In: M. Hosang (Hrsg.): Event & Marketing. Frankfurt am Main 2007, S. 211–230.
 mit R. Schröder: Ökonomie  von Auslandskorrespondenz – Eine Makro-Perspektive. In: O. Hahn, J. Lönnendonker, R. Schröder (Hrsg.): Deutsche Auslandskorrespondenten: Ein Handbuch. Konstanz 2008, S. 99–115.
 mit A. Vesper: CSR-Management: Strategie, Reporting und überzeugende Kommunikation. In: W. Jaspers, G. Fischer (Hrsg.): Entscheidungsstrategien in der BWL. München 2011, S. 317–358.
 Verantwortung und Engagement. In: Zweites Deutsches Fernsehen, ZDF Jahrbuch 2011. Mainz 2012, S. 241–243.
 Mehr als Programm. In: Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz (Hrsg.): Wirtschaft mit Weitblick. Mainz 2014, S. 16–17.
 mit A. Rott: Second Screen – (K)ein Streitgespräch. In: Medienwirtschaft, Zeitschrift für Medienmanagement und Medienökonomie. 11. Jg., H. 1, 2014, S. 28–31.
 mit Th. Burgartz: Evaluation: Controlling realer Interaktion und Kommunikation in der digitalen Welt. In: U. Eisermann u. a. (Hrsg.): Praxisorientiertes Eventmanagement: Events erfolgreich planen, umsetzen und bewerten. Wiesbaden 2014, S. 133–145.
 CSR als Multichannel-Markenanker. In: Markenartikel. 76. Jg., H. 11, 2014, S. 58–59.

Einzelnachweise 

Medienwissenschaftler
Ökonom (20. Jahrhundert)
Journalist (Deutschland)
Hochschullehrer (University of Applied Sciences Europe, Standort Iserlohn)
Hochschullehrer (Hamburg)
Deutscher
Geboren im 20. Jahrhundert
Mann